Johan I (franska Jean Ier le Posthume), född 15 november 1316 i Paris, 5 dagar efter faderns död, död 19 november 1316 i Paris, var kung av Frankrike 1316. Han var posthum son till Ludvig X av Frankrike och Clemence av Ungern, blev efter gällande tronföljdsordning automatiskt kung men dog redan efter fyra dagar.

Anfäder

Källor

Noter

Externa länkar 

Personer i Frankrike under 1300-talet
Frankrikes regenter
Huset Capet
Män
Födda 1316
Avlidna 1316
Avlidna i barndomen
Navarras regenter
Personer från Paris
Gravsatta i klosterkyrkan Saint-Denis